Doft eller lukt kallas förnimmelser av luktsinnet.. Båda begreppen är neutrala och kan användas om såväl positiva som negativa dofter/lukter. Beroende på sammanhang används oftast det ena eller det andra ordet.  

I naturen är dofter/lukter (som människan och andra djur uppfattar) mycket vanligt förekommande; många växter och särskilt frukter brukar vara starkt doftande.  Många ämnen, inom den rena kemin, brukar vidare dofta; särskilt lågmolekylära estrar anses ofta väldoftande. Mat brukar i regel vara väldoftande, vilket är speciellt viktigt då smaken är beroende av doften.

Odör 
En odör är en doft som av många uppfattas som icke tilltalande, oberoende av tidigare erfarenheter och genetiska förutsättningar. Bland exemplen på detta märks armhålesvett, fotsvett, flatulens, mögel, avföring och urin. Ytterligare ett exempel kan vara när ett vin doftar av korkdefekt, dvs. som fuktig betongkällare, mögel eller klorig simbassäng.

Referenser

Noter

Webbkällor

Luktsinne